



Місто 
 Семенівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Селище міського типу 
 Семенівка — Полтавська область, Кременчуцький район

Села 
 Семенівка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Семенівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Семенівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанська селищна громада 
 Семенівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Саксаганська сільська громада
 Семенівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Семенівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Семенівка — Донецька область, Краматорський район
 Семенівка — Донецька область, Покровський район
 Семенівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Семенівка — Житомирська область, Житомирський район, Коростишівська міська громада
 Семенівка — Житомирська область, Житомирський район, Любарська селищна громада
 Семенівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Семенівка — Запорізька область, Пологівський район
 Семенівка — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Семенівка — Київська область, Бориспільський район
 Семенівка — Київська область, Обухівський район
 Семенівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Семенівка — Львівська область, Львівський район
 Семенівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Семенівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Семенівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Семенівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Семенівка — Одеська область, Подільський район
 Семенівка — Полтавська область, Миргородський район
 Семенівка — Сумська область, Шосткинський район
 Семенівка — Сумська область, Сумський район
 Семенівка — Сумська область, Роменський район
 Семенівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Семенівка — Харківська область, Лозівський район, Олексіївська сільська громада
 Семенівка — Харківська область, Харківський район
 Семенівка — Харківська область, Красноградський район
 Семенівка — Харківська область, Ізюмський район
 Семенівка — Харківська область, Куп'янський район
 Семенівка — Херсонська область, Каховський район
 Семенівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Семенівка — Чернігівська область, Корюківський район

Річка 
 Семенівка — права притока Полкви, Хмельницька область

Залізниця 
 Семенівка — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці
 Семенівка — зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці

Семенівка — село, Гродненська область, Берестовицький район

Семенівка — село, марз Ґегаркунік

Села:
 Семенівка — Гинчештський район
 Семенівка — Штефан-Водський район